Die Gauliga Bayern 1933/34 war die erste Spielzeit der Gauliga Bayern im Fußball. In der neuen Spielklasse des Sportgaues 16, die als eine von deutschlandweit 16 Gauligen als höchste Liga eingeführt worden war, traten zwölf Mannschaften gegeneinander an, die zuvor in den beiden Staffeln der Bezirksliga Bayern des Süddeutschen Fußballverbandes der Saison 1932/33 gespielt hatten. In der vergleichsweise hochkarätig besetzten Liga setzte sich schließlich der 1. FC Nürnberg mit einem Punkt Vorsprung auf den SV 1860 München durch. In der Endrunde um die deutsche Meisterschaft unterlag der „Club“ im Finale dem FC Schalke 04. Da die Gauliga in den beiden darauf folgenden Spielzeiten auf die „Sollstärke“ von zehn Mannschaften reduziert werden sollte, gab es in diesem Jahr mit dem 1. FC Bayreuth, dem Würzburger FV und dem Fusionsclub 1. FC München drei Absteiger, in der Aufstiegsrunde zur Saison 1934/35 setzten sich die SpVgg Weiden und der BC Augsburg durch.

Teilnehmer 
Für die erste Austragung der Gauliga Bayern qualifizierten sich folgende Mannschaften:

 aus der Bezirksliga Bayern, Gruppe Nordbayern der süddeutschen Fußballmeisterschaft 1932/33:
 1. FC Nürnberg
 SpVgg Fürth
 1. FC Schweinfurt 05
 1. FC Bayreuth
 ASV Nürnberg
 FV 04 Würzburg
 aus der Bezirksliga Bayern, Gruppe Südbayern der süddeutschen Fußballmeisterschaft 1932/33:
 FC Bayern München
 SV 1860 München
 FC Wacker München
 1. FC München
 SSV Schwaben Augsburg
 SB Jahn Regensburg

Abschlusstabelle 

|}

Aufstiegsrunde

Quellen 
 
 
 Gauliga Bayern 1933/34 bei http://www.claudionicoletti.eu

1933
Fußballsaison 1933/34